Cazzago Brabbia – comune italiano in provincia di Varese.
Cazzago San Martino – comune italiano in provincia di Brescia.
Cazzago – frazione di Pianiga nella città metropolitana di Venezia.